For har flere betydninger:

 For (uofficielt også fór, foer) − inden for tekstilbranchen et stykke stof, der er syet fast indvendigt i en beklædningsgenstand som beskyttende eller varmende betræk.
 For (skibsterminologi) − i skibsterminologi en betegnelse for forude, forreste del af skibet.
 For (fyld) − oftest blødt, isolerende fyld i for eksempel jakker

Se også
 "for" i den danske Wikiordbog